Список населённых пунктов Большеболдинского района Нижегородской области:

Источники 
Населённые пункты Большеболдинского района 
Почтовые индексы Большеболдинского района
Коды ОКАТО Большеболдинского района

Населённые пункты Большеболдинского района
Большеболдинский район